SevenMeters - seria instalacji artystycznych stworzonych przez Jensa Galschiøta, i wystawiona z okazji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 7 grudnia 2009 roku w Kopenhadze.

SevenMeters.net 
9 miesięcy przed XV Konferencją Jens Galschiøt i jego pracownicy warsztatu AIDOH (Art In Defense of Humanism) rozpoczęli plany dotyczące wsparcia debat w Kopenhadze. Krótko potem stworzono SevenMeters.net
Nazwa SevenMeters (7 metrów) pochodzi od faktu głoszącego, iż poziom wody wzrośnie o siedem metrów jeśli globalne ocieplenie stopi lód na Grenlandii. W celu ukazania możliwego efektu mogącego być spowodowanego przez zmianę klimatu, organizacja SevenMeters rozwiesiła 24 kilometry migoczących światełek LED siedem metrów nad miejscem, w którym miejsce miała Konferencja Narodów Zjednoczonych w 2009 roku. Migoczące diody zostały umiejscowione nad Bella Center, gdzie miała miejsce debata. Owe światła stworzyły silny i rozpoznawalny symbol potrzeby działania zanim klimat wymknie się spod kontroli .

Instalacja 
 Puls Ziemi
W Bella Center, przy wejściu do metra instalacja rozświetlała betonową konstrukcję kolei podziemnej migoczącym światłem. Światła skierowano na kolumny. Migotanie miało być zsynchronizowane z geologicznym "pulsem" planety .

 Uchodźcy w wodzie
Grupa rzeźb zatytułowanych Marsz Głodu została umieszczona w wodzie w kanałach metra przy Bella Center. Oświetlało je światło diod LED.

 Posłaniec
Na miejscu Konferencji ustawiono czterometrową rzeźbę z brązu, nazwaną Posłaniec (The Messenger), ukazującą człowieka w pelerynie. Za statuą był wyświetlacz liczący uchodźców przyczyniających się do zmian klimatu.

 Wolność zanieczyszczania
Sześciometrowa replika Statuy Wolności emitująca dym z pochodni umieszczona została w centrum Amager Fælled (zielone tereny należące do miasta, ale współużytkowane przez wielu ludzi) na wzgórzu. Rzeźbę nazwano "Wolność zanieczyszczania" (Freedom to Pollute). Symbolizuje ona nadmierny konsumpcjonizm zachodniej cywilizacji oraz niechęć do zmienienia tego.

 Wędrujący uchodźcy
Na terenie Amager Fælled, naprzeciwko miejsca spotkania Konferencji, SevenMeters umieściło dziesięciometrowe rzeźby z miedzianymi twarzami, ubrane w kolorowe ubrania afrykańskich kobiet. Statuy, podświetlone silnym, białym światłem, symbolizowały 200 milionów uchodźców, którzy mają pojawić się w ciągu najbliższych 40 lat.

 Balancing Acts
Naprzeciwko Parlamentu ustawiono 10 statui balansujących na 7-15 metrowych podporach. Ich wystawienie połączone było z Dekadą Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014).

 Przetrwanie Najgrubszego
Tuż obok Małej Syrenki na Langelinie wzniesiono rzeźbę pod tytułem Survival of the Fattest, która była symbolem bogactwa świata zachodniego i niesprawiedliwości kierowanej ku Trzeciemu Światu.

Zobacz też 

 Jens Galschiøt
 The Color Orange
 Pillar of shame
 Fundamentalizm (rzeźba)
 Globalne ocieplenie

Przypisy 

Zmiany klimatu
Problemy ekonomiczne